Cabeza de perro puede referirse a:

 Cabeza de perro, una película española de 2006 dirigida por Santi Amodeo.
 Cabeza de Perro, el apodo de un pirata llamado Ángel García.
 Cinocéfalo, adjetivo mitológico que significa cabeza de perro.
 Batalla de Cinoscéfalos.